Шинок — многозначное слово.
 Шинок — питейный дом на Руси.
 Шинок — река в Алтайском крае.

См. также 
 Большой Шинок — водопад на реке Шинок в Алтайском крае.
 Шинкарь